Марсилий:

 Марсилий Ингенский — учёный XIV века.
 Марсилий Падуанский — средневековый схоласт.
 Король Марсилий — персонаж «Песни о Роланде».